Шебо () — словацкая фамилия.

Известные носители 
 Шебо, Любомир (род. 1966) — словацкий военнослужащий.
 Шебо, Павол (род. 1955) — словацкий футболист.
 Шебо, Петер (род. 1960) — учёный-микробиолог.
 Шебо, Тимко (1926—2020) — словацкий врач и писатель-драматург.
 Шебо, Филип (род. 1984) — словацкий футболист.
 Шебо, Юрай (1943—2021) — словацкий писатель.